Bakaka peut désigner :
 le bakaka, une langue bantoue
 les Bakaka, une population du Cameroun